Усть-Инцы — деревня в Седельниковском районе Омской области. Входит в состав Кукарского сельского поселения.

География 
Стоит на месте впадения в реку Уй её притока — реки Инцыс.

История 
Основана в 1900 г.

В 1928 г. центр Усть-Инцыского сельсовета Седельниковского района Тарского округа Сибирского края.

Население

Гендерный состав 
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 186 человек мужчин — 90, женщин — 96 (48,4 и 51,6 % соответственно).

Национальный состав 
В 1928 г. основное население — русские.
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 95 % от общей численности населения в 245 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В 1928 г. состояла из 19 хозяйств.

Основа экономики — сельское хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Седельниковского района